2009 Голяма награда на Испания е 39-о за Голямата награда на Испания и пети кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 10 май 2009 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Испания